Лазарево — деревня в городском округе город Шахунья Нижегородской области. Население  человека

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 270 км, до административного центра города Шахунья — 12 км.
 Часовой пояс

История 
До 1 ноября 2011 года входила в состав ныне упразднённого Хмелевицкого сельсовета.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87% из 8 человека.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты городского округа город Шахунья